Nine Lives, Aerosmith-album
Nine Lives, Bonnie Raitt-album
Nine Lives, Robert Plant-album
Nine Lives, az Aerosmith együttes címadó dala
Nine Lives, Rodrigo García 2005-ös filmje